Raebel ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Raebel (* 1948), deutscher Jurist
 Jean Raebel (1900–1985), Motorkonstrukteur
 Max Raebel (1874–1946), deutscher Komponist, Maler, Skandinavist und Polarforscher
 Paul Raebel (1906–1980), deutscher SS-Hauptsturmführer, Leiter des Zwangsarbeitslagers Kamionki

Siehe auch:
 Räbel
 Rebel